Рајнер Шитлер и Лу Јен-сјун су бранили титулу Шитлер је играо са Александером Васкеом с којим је изгубио у полуфиналу. Лу није учествовао те године.

Михал Мертињак и Петр Пала су победили у финалу  Пракаша Амритража и Рохана Бопану са 6:2, 7:5.

Носиоци

Жреб

Жреб

Спољашње везе 
Жреб парова - Ченај 2006.

Отворено првенство Ченаја у тенису 2006.
Отворено првенство Ченаја у тенису — парови